Een politicus van de PvdA: Piet de Ruiter (PvdA)
 Een politicus van de SP: Piet de Ruiter (SP)